Topla je lahko:

 Topla, Črna na Koroškem, naselje
 Topla, Bor
 Topla (dolina)
 Topla (potok)